Fountain House steht für:

 Fountain House (London), Hochhaus in London
 Fountain House, anderer Name für Woodhouse House (Virginia Beach), Wohnhaus in Virginia